Manteco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Andira inermis; o
 el nombre común de la planta Byrsonima crassifolia.